Miejscowości w USA:
 New London – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie New London
 New London – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Henry
 New London – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Kandiyohi
 New London – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Ralls
 New London – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Merrimack
 New London – jednostka osadnicza w stanie New Hampshire, w hrabstwie Merrimack
 New London – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Stanly
 New London – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Huron
 New London – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Rusk
 New London – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Outagamie
Gminy w USA:
 New London (ang. New London Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie New London
 New London (ang. New London Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Henry
 New London (ang. New London Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Kandiyohi
 New London (ang. New London Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Huron
 New London (ang. New London Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Chester
Hrabstwa w USA:
 Hrabstwo New London (ang. New London County) – w stanie Connecticut
Inne:
 New London – baza marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych w New London w stanie Connecticut, w hrabstwie New London